Афино-македонская война (357—346 до н. э.)
 Афино-македонская война (340—338 до н. э.)